Трубридж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трубридж, Томас (ок. 1758—1807) — офицер Королевского флота (впоследствии контр-адмирал) и политик.
 Трубридж, Уильям (род. 1980) — чемпион мира и обладатель мировых рекордов по фридайвингу из Новой Зеландии.